Naselje u Crnoj Gori
 Planjsko (Pljevlja, Crna Gora), naselje u općini Pljevlja

Naselje u Sloveniji
 Planjsko (Majšperk, Slovenija), naselje sastavu u Općine Majšperk